Slovenija:
 Vojsko (Kozje, Slovenija), naselje u sastavu općine Kozje
 Vojsko (Idrija, Slovenija), naselje u sastavu općine Idrija
 Vojsko (Vodice, Slovenija), naselje u sastavu općine Vodice